Black Box,  en anglais, peut faire référence à :
 Black Box Corporation, une entreprise internationale spécialisée dans les services et matériels pour réseaux voix et données ;
 Black Box, un jeu de déduction ;
 Black Box, un magazine de jeu de rôle ;
 Black Box, une radio bordelaise;
 American Black Box, le troisième volume du Journal de l'écrivain français naturalisé canadien Maurice G. Dantec ;
 En phreaking, une black box est un dispositif électronique permettant de frauder les télécommunications ;
 La Black Box, une boite de CD de musique de la série animée kuroshitsuji ;
 En informatique,  est un gestionnaire de fenêtres ;
 Black Box, une entreprise française spécialisé dans l'animation japonaise ;
 Black-Box, une série de manga par Tsutomu Takahashi ;

Musique 
 Black Box, un groupe de dance italien ;
 Black Box, un groupe de rock chinois ;
 Black Box, un album de Naked City ;
 Black Box, un album du groupe Brown Eyed Girls ;

Télévision 
 Black Box, série télévisée américaine, créée par Amy Holden Jones et diffusée depuis le  sur le réseau ABC.

Cinéma 
 Black Box, film américain de Stephen Cone, sorti en 2013

Voir aussi
 

Homonymie de titre